Borrishof ist ein deutscher Ortsname:
 Borrishof, Kreis Marienwerder, Westpreußen, nach 1945: Borzykowo, untergegangener Ort im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Borrishof, 1938 bis 1945 Borishof, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Borysowo, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen